Муцениеце () — латышская фамилия. Известные носители:

 Муцениеце, Агата Эдгаровна (род. 1989) — латвийская актриса, модель.
 Муцениеце, Айна Яковлевна (1924—2010) — советский и латвийский медик.